Ein Item ist ein sammelbarer Gegenstand in Computerspielen verschiedener Genres, der zumeist benutzt werden kann.
Items können an unterschiedlichen Plätzen erhalten werden, zum Beispiel beim Öffnen von Truhen oder Kisten, als Beute von bezwungenen Gegnern (siehe Loot) oder von Verbündeten NPCs. Oft kann der Spieler aus bestimmten Zutaten selbst neue Items herstellen.

Im Allgemeinen haben Items eine positive Auswirkung auf den Spielercharakter, manche Items können diesem jedoch Schaden zufügen oder einen Malus verursachen. Die Gesamtheit aller Items, die eine Spielfigur bei sich trägt, wird auch als ihr Inventar bezeichnet.

In seltenen Fällen werden sehr begehrte Items von Computerspielen auch für echtes Geld weiterverkauft.

Arten von Items 

Items können verschiedene Auswirkungen und Eigenschaften haben. Die meisten Arten von Items kann man in vielen verschiedenen Spielen wiederfinden.

Power-ups, Lebenspunkte und Mana 
Manche Items wie Heilpflanzen und -tränke können die Lebenspunkte des Spielers wieder auffüllen. Ist der Charakter magiebegabt, kann er seine Magiepunkte meistens mit Manatränken wieder anfüllen. Manchmal gibt es weitere Items, zum Beispiel Tränke, die die Ausdauer verbessern oder Vergiftungen heilen. Power-ups können für eine begrenzte Zeit z. B. Unverwundbarkeit verleihen. Auch Extraleben kann man in diese Kategorie einordnen.

(Aus-)Rüstung und Waffen 
In vielen Spielen kann der Spielercharakter sich mit Rüstungen, Accessoires und anderem schützen und seine Fähigkeiten verbessern. Noch häufiger ist die Möglichkeit, Waffen für den Nahkampf (wie Schwerter) oder Schusswaffen zu finden.

Oft können Items wieder abgelegt werden, ist dies nicht möglich, nennt man dies Bind On Equip bzw. Bind On Pickup.

Questgegenstände 
Diese Items werden benötigt, um bestimmte Quests im Spiel zu erfüllen. Oft ist das ihre einzige Verwendungsmöglichkeit, teilweise kann man sie allerdings auch für andere Zwecke benutzen, beispielsweise als Waffe.

Sammelgegenstände und Geld 
Einige Items haben keinen eigenen Zweck und können nur gesammelt und gegen anderes eingetauscht werden. Hierzu gehört Geld (unter verschiedenen Bezeichnungen), mit dem man sich in vielen Spielen Dinge kaufen kann. Teilweise kann man es zum Freischalten für Boni (z. B. Minispiele) benutzen.

Sonstiges 
Einige Items sind alleine nutzlos, können aber in Verbindung mit anderen Gegenständen wichtig werden, um diese zu verbessern oder neue zu erschaffen. Völlig nutzlose Items nennt man rote Heringe.

Einzelnachweise 

Computerspielbegriff